Jim Brown peut désigner :
 Jim Brown (1936-), joueur américain de football américain ;
 Jim Ed Brown (1934-2015), chanteur de musique country américain () ;
 James « Jim » Brown (1908-1994), joueur et entraîneur de football écossais et américain ;
 Jim Brown (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jim Brown (2000-), coureur cycliste britannique.